Angaur peut désigner :
 Angaur, un État des Palaos ;
 Angaur, l'île principale de l'État d'Angaur ;
 l'angaur, une variété du paluan, langue malayo-polynésienne, parlée à Angaur ;
 la bataille d'Angaur, une bataille des campagnes du Pacifique en 1944.